Elektra kan henvise til flere artikler:

 Elektra – datter af Klytaimnestra og Agamemnon i græsk mytologi
 Elektra (Euripides) – en græsk tragedie, skrevet af Euripides
 Elektra (film) – amerikansk film fra 2005 med Jennifer Garner i hovedrollen.
 Elektra (opera) – opera fra 1909 af Richard Strauss
 Elektra (tegneseriefigur) – bl.a med i historier med Daredevil
 Elektra Records – amerikansk pladeselskab
 Elektra (Suspekt-album) – Album af den danske gruppe Suspekt

Se også
 Elektrakompleks – et begreb i psykologi indført af Carl Gustav Jung
 Plejaderne – nymfer fra græsk mytologi, en hedder Elektra
 The World Is Not Enough – den 19. officielle James Bond-film, hvor Elektra King er navnet på en skurk